Eileen Chang, Chinees schrijfster (1920-1995)
 Zhang Ailing (badmintonspeelster), Chinees badmintonspeelster